Nils Hellsten (gimnasta) (1885–1963), gimnasta suec; medalla d'or als Jocs Olímpics d'estiu de 1908
 Nils Hellsten (tirador d'esgrima) (1886–1962), tirador suec, medallista de bronze als Jocs Olímpics d'estiu de 1924